98-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия — общевойсковое соединение РККА Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 28 апреля 1943 по 11 сентября 1945 года.

История 
Сформирована 28 апреля 1943 года как 98-я стрелковая дивизия (третьего формирования) на базе 162-й и 250-й стрелковых бригад Ленинградского фронта.

В мае 1943 года дивизия в составе 67-й армии, с июня в подчинение Приморской оперативной группы, вошла в состав 43-го стрелкового корпуса. С января 1944 года в составе 2-й ударной армии. 19 января 1944 года 98-й стрелковой дивизии присвоено почётное наименование «Ропшинская».

4 февраля 1944 года награждена орденом Красного Знамени.

4.2.1944 г. дивизия в составе 109-го ск 2-й ударной армии передовыми подразделениями форсирует Нарву и в двух местах закрепляется на плацдармах в районах Риги и Усть-Жердянки. Части дивизии в составе 2-й ударной армии несколько расширили свой захваченный плацдарм и перешли к обороне.

Город Нарва оставался ещё в руках врага. Бои местного значения на данном участке продолжались около трёх месяцев.

С апреля 1944 года в составе 8-й армии, с мая вошла в состав 122-го стрелкового корпуса, в августе находилась в составе 2-й ударной армии. Принимала участие в освобождении Эстонской ССР и очищении её территории от немецких захватчиков. В боях за Эстонию части дивизии с боями прошли более 150 километров, при этом освободили десятки населённых пунктов, в том числе города Эльва, Отепя и своим продвижением содействовали овладению городом Тарту.

С сентября 1944 года в составе 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта, с ноября в составе 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Принимала участие в Освобождение Латвийской ССР — Рижской наступательной операции, освобождение г. Рига, вела боевые действия в районе Джуксте.

С марта 1945 года в составе 93-го стрелкового корпуса фронтового подчинения 1-го Украинского фронта, с апреля вместе с корпусом дивизия вошла в состав 59-й армии.

Расформирована летом 1945 года.

Состав 
 4-й стрелковый полк;
 166-й стрелковый полк;
 308-й стрелковый полк;
 153-й артиллерийский полк;
 157-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
 76-я отдельная разведывательная рота;
 84-й отдельный сапёрный батальон;
 202-й отдельный батальон связи (324-й отдельная рота связи);
 50-й отдельный медико-санитарный батальон;
 109-я отдельная рота химической защиты;
 6-я автотранспортная рота;
 277-я полевая хлебопекарня;
 990-й дивизионный ветеринарный лазарет;
 2289-я полевая почтовая станция;
 1227-я полевая касса Государственного банка

Подчинение 
 на 01.05.1943 г. — Ленинградский фронт — 67 армия. 
 на 01.06.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа
 на 01.07.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа
 на 01.08.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа
 на 01.09.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа
 на 01.10.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа
 на 01.11.1943 г. — Ленинградский фронт — Приморская опер.группа — 43 СК
 на 01.12.1943 г. — ?
 на 01.01.1944 г. — Ленинградский фронт — 2 УА — 43 СК
 на 01.02.1944 г. — Ленинградский фронт — 2 УА — 43 СК
 на 01.03.1944 г. — Ленинградский фронт — 2 УА — 43 СК
 на 01.04.1944 г. — Ленинградский фронт — 8 А — 43 СК
 на 01.05.1944 г. — Ленинградский фронт — 8 А — 122 СК
 на 01.06.1944 г. — Ленинградский фронт — 8 А — 122 СК
 на 01.07.1944 г. — Ленинградский фронт — 8 А — 122 СК
 на 01.08.1944 г. — Ленинградский фронт — 2 УА — 122 СК
 на 01.09.1944 г. — 3 Прибалтийский фронт — 67 А — 122 СК
 на 01.10.1944 г. — 3 Прибалтийский фронт — 67 А — 112 СК
 на 01.11.1944 г. — 2 Прибалтийский фронт — 1 УА — 112 СК
 на 01.12.1944 г. — 2 Прибалтийский фронт — 1 УА — 112 СК
 на 01.01.1945 г. — 2 Прибалтийский фронт — 1 УА — 112 СК
 на 01.02.1945 г. — 2 Прибалтийский фронт — 1 УА
 на 01.03.1945 г. — 1 Укр. фронт — фронтовое подчинение — 93 СК
 на 01.04.1945 г. — 1 Укр. фронт — 59 А — 93 СК
 на 01.05.1945 г. — 1 Укр. фронт — 59 А

Командиры 
 полковник Никоноров, Николай Сергеевич с 28 апреля 1943 по 11 мая 1945 года

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 4-й стрелковый Тартуский Краснознамённый ордена Александра Невскогополк;
 166-й стрелковый Рижский ордена Александра Невского полк;
 308-й стрелковый ордена Александра Невского полк;

Отличившиеся воины дивизии 
Герои Советского Союза:
  Калиниченко, Григорий Николаевич, красноармеец, стрелок 4-го стрелкового полка.
  Скуридин, Иван Куприянович, старший сержант, командир отделения 4-го стрелкового полка.
  Фёдоров, Тимофей Васильевич, сержант, командир отделения роты автоматчиков 4-го стрелкового полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней

Калинин Пётр Михайлович, сержант, командир орудийного расчёта батареи 76-мм пушек 4 стрелкового полка.За измену Родине лишён всех государственных наград. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1949 года.
 Кучерук, Григорий Иванович, сержант, командир отделения 76 отдельной разведывательной роты.
 Неволин, Анатолий Николаевич, сержант, командир отделения взвода пешей разведки 166 стрелкового полка.
Павлушкин, Николай Петрович, сержант, командир расчёта 45-мм пушки 4 стрелкового полка.
 Парминов, Александр Андреевич, сержант, командир орудийного расчёта 308 стрелкового полка.
 Таран, Алексей Павлович, старший сержант, командир расчёта 120-мм миномёта 308 стрелкового полка.
 Узких, Николай Артемьевич, сержант, командир расчёта противотанкового орудия 308 стрелкового полка. Погиб в бою 27 марта 1945 года.
 Фурсов, Михаил Иванович, ефрейтор, телефонист взвода связи 2 стрелкового батальона 4 стрелкового полка.
Харитонов Иван Павлович, старший сержант, командир расчёта 45-мм пушки 4 стрелкового полка.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1967 года за убийство и покушение на убийство лишён всех государственных наград. Расстрелян.

См. также 
67-й армия
 59-й армия
 1-я ударная армия

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 98-я стрелковая Ропшинская дивизия
 № 5 «Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии»
 98 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
 98-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия (III ф)

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году